Дми́трий Коробко́в:
 Коробков, Дмитрий Анатольевич (род. 1969) — основатель и председатель совета директоров коммуникационной группы АДВ.
 Коробков, Дмитрий Егорович (1923—1943) — Герой Советского Союза.